Елена Евгеньевна Чепурных () — советский и российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995)

Биография 
Окончила Астраханский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения» в 1976 г., Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в 1980 г.

1976—1978 — инструктор, заведующая сектором Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ;

1980 — инструктор Крымского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Украины (ЛКСМУ), г. Симферополь; 

1980—1981 — первый секретарь Кировского райкома ЛКСМУ (пос. Кировское Крымской области); 

1981—1985 — заведующая отделом, секретарь Крымского обкома ЛКСМУ; 

1985—1991 — заведующая сектором, первый заместитель председателя, исполняющий обязаноости председателя Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина; 

1990—1993 — председатель Центрального совета Союза пионерских организаций СССР, затем - Федерации детских организаций (г. Москва).

Депутат государственной думы 
1993—1995 — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва, являлась председателем комитета по делам детей и молодёжи;

1996 — советник заместителя Председателя Правительства РФ В. Г. Кинелёва;

1996—1999 — статс-секретарь — заместитель министра общего и профессионального образования РФ;

1999—2004 — статс-секретарь — заместитель министра образования РФ, в июне 2004 г. была освобождена от этой должности в связи с упразднением Министерства образования

С 2017 года заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Астраханского педагогического института
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Руководители Всесоюзной пионерской организации
Функционеры ВЛКСМ
Члены КПСС